Die Gerry Weber Open 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 6. bis 12. Juni 2011 in Halle stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011. In derselben Woche wurden im Londoner Queen’s Club die AEGON Championships gespielt, die genau wie die Gerry Weber Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Sieger im Einzel wurde Philipp Kohlschreiber, der den Titelverteidiger Lleyton Hewitt im Viertelfinale schlug. In einem rein deutschen Finale profitierte er von der Aufgabe Philipp Petzschners und gewann somit seinen dritten ATP-Titel. Es war sein erster Triumph in Halle, nachdem er 2008 an gleicher Stelle im Finale gegen Roger Federer verloren hatte, der seine Teilnahme 2011 verletzungsbedingt abgesagt hatte. Zugleich war es der erste ATP-Titel für einen deutschen Spieler seit dem Sieg von Benjamin Becker in ’s-Hertogenbosch knapp zwei Jahre zuvor. Im Doppel konnten Serhij Stachowskyj und Michail Juschny aufgrund einer Verletzung Juschnys nicht zur Titelverteidigung antreten. Im Finale besiegten die topgesetzten Rohan Bopanna und Aisam-ul-Haq Qureshi die Paarung Robin Haase und Milos Raonic. Dies war der erste Titel des Duos in Halle und ihr erster Saisontitel.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 639.150 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 750.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 4. bis 6. Juni 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 23 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 37 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Halle (Westf.)